Capileira kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Capileira (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Capileira (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar